Rocky Ford (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado.
 Rocky Ford (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Rocky Ford (Oklahoma), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma.